The Beat Goes On může být:

 The Beat Goes On (album, Vanilla Fudge) – album skupiny Vanilla Fudge z roku 1968
 The Beat Goes On (album, The Beat) – album skupiny The Beat z roku 1991
 The Beat Goes On (album, Cash Cash) – album skupiny Cash Cash 2012
 The Beat Goes On (album, Emilie-Claire Barlow) – album zpěvačky Emilie-Claire Barlow z roku 2010
 The Beat Goes On (píseň) – píseň dua Sonny & Cher z roku 1967